Sobre a Natureza é o nome de várias obras de filosofia antiga.

 Sobre a Natureza (Heráclito)
 Sobre a Natureza (Epicuro)